Lista 294 gmin w departamencie Górna Sabaudia we Francji.

 (CAA) – gminy aglomeracji Annecy, utworzone 2001.

Gminy we Francji